Никола Буало́-Депрео́ (; 1 ноября 1636, Париж — 13 марта 1711, Париж) — французский поэт, критик и теоретик классицизма. В поэме «Поэтическое искусство» сформулировал ряд догм и законов поэзии.

Биография и творчество 

Никола Буало родился в семье секретаря парижского парламента. Получил основательное классическое образование, изучал сначала правоведение и богословие, но потом посвятил себя изящной словесности. На этом поприще он рано приобрёл известность благодаря своим «Сатирам» (1660).

В 1677 году Людовик XIV назначил его своим придворным историографом, вместе с Расином, сохранив своё расположение к Буало, несмотря на смелость его сатир.

Лучшими сатирами Буало считаются восьмая («Sur l’homme») и девятая («À mon esprit»). Кроме того, он написал множество посланий, од и эпиграмм.

Умер в Париже 13 марта 1711 года.

«Поэтическое искусство» 
Самое знаменитое сочинение Буало — поэма-трактат в четырёх песнях «Поэтическое искусство» () — представляет собой подведение итогов эстетики классицизма. Буало исходит из убеждения, что в поэзии, как и в других сферах жизни, выше всего должен быть поставлен bon sens, разум или здравый смысл, которому должны подчиниться фантазия и чувство. Как по форме, так и по содержанию поэзия должна быть общепонятна, но лёгкость и доступность не должны переходить в пошлость и вульгарность, стиль должен быть изящен, высок, но в то же время прост и свободен от вычурности и трескучих выражений.

Влияние Буало 
Как критик Буало пользовался недосягаемым авторитетом и оказал огромное влияние на всю поэзию XVIII века, пока на смену ей не явился романтизм. Он с успехом низвергал раздутые знаменитости того времени, осмеивал их жеманство, сентиментальность и вычурность, проповедовал подражание древним, указывая на лучшие образцы тогдашней французской поэзии (на Расина и Мольера), и в своем «Art poétique» создал кодекс изящного вкуса, который долгое время считался обязательным во французской литературе («Законодатель Парнаса»).

Таким же бесспорным авторитетом Буало являлся и в русской литературе XVIII века. Российские представители псевдоклассицизма не только слепо следовали правилам литературного кодекса Буало, но и подражали его произведениям (так, сатира Кантемира «К уму моему» есть вольный перевод «À mon esprit» Буало).

«Налой» 

Своей комической поэмой «» («Le Lutrin») Буало хотел показать, в чём должен заключаться истинный комизм и выразить протест против полной грубых фарсов комической литературы того времени, угождавшей невежественному вкусу значительной части читателей; но заключая в себе некоторые забавные эпизоды, поэма лишена живой струи истинного юмора и отличается скучными длиннотами.

Буало и «спор о древних и новых» 
В старости Буало вмешался в очень важный для того времени спор о сравнительном достоинстве древних и новых авторов: одни доказывали превосходство новых французских поэтов, сумевших соединить красоту античной формы с разнообразием и высокой нравственностью содержания, над древними греческими и римскими; другие же были убеждены, что никогда французские писатели не превзойдут своих великих учителей. Выпустив в свет комментарии к сочинениям Лонгина, Буало выступил как горячий поклонник древних классиков. Однако защита его не имела ожидаемого результата, и французское общество продолжало предпочитать самого Буало Горацию.

Буало и другие классицисты 
Имя Буало обыкновенно ставится рядом с именами Расина и Мольера, с которыми его связывала тесная дружба. И надо отдать справедливость нравственному характеру Буало, который никогда не испытывал зависти к своим знаменитым современникам. Наоборот, Буало первый защищал Расина от нападок на него после публикации «Федры»; такую же поддержку он оказал Мольеру, понимая литературное превосходство этих двух крупных писателей над популярными в то время, теперь забытыми писателями вроде Шаплена и др.

Буало и женщины 
В двенадцатилетнем возрасте Буало был прооперирован в связи с мочекаменной болезнью. Последствием операции стала импотенция.
Увечьем объясняется ставившаяся ему часто в упрёк сухость, отсутствие тёплых тонов в его поэзии, нападки на любовь и женщин, а также общий сдержанный, холодный характер стиля.

Сочинения 
 «Сатиры» (Satires, 1660—1668).
 «Послания» (Épîtres, 1669—1695)
 «Поэтическое искусство» (Art poétique, 1674)
 «Трактат о возвышенном» (перевод сочинения Лонгина; Traité du sublime, 1674)
 «Налой» (Le Lutrin, 1674—1683)
 «Диалог о героях романа» (Dialogue sur les héros de roman, 1688)
 «Критические размышления о Лонгине» (Réflexions critiques sur Longin, 1694—1710)
 «Письма Шарлю Перро» (Lettres à Charles Perrault, 1700)

См. также 
 Театр
 Поэзия
 Классицизм
 Эстетика

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 

Литературные критики по алфавиту
Литературные критики Франции
Литературные критики XVII века
Литературные критики XVIII века
Поэты Франции
Писатели XVII века
Французские поэты
Поэтика
Литературоведы Франции
Члены Французской академии
Члены французской Академии надписей и изящной словесности
Похороненные в аббатстве Сен-Жермен-де-Пре